Příjmení Wade nese více různých osobností:

 Abdoulaye Wade (* 1926) – prezident Senegalu
 Dwyane Wade (* 1982) – americký basketbalista
 Elizabeth Flint Wade (1849–1915) – americká spisovatelka, básnířka a piktorialistická fotografka
 John Francis Wade (1711–1786) – anglický hudební skladatel
 Robert Wade (* 1962) – anglický scenárista
 Thomas Francis Wade (1818–1895) – britský diplomat a sinolog
 Virginia Wadeová (* 1945) – britská tenistka